Carlothentes chubutensis — вид вымерших сумчатых млекопитающих из семейства Palaeothentidae, единственный в роде Carlothentes. Известен по остаткам, найденным в верхнеолигоценовых породах (колуэуап) в провинции Чубут (Аргентина).

Изначально остатки были описаны Флорентино Амегино в 1887 году как вид Epanorthus chubutensis, а позднее их относили к родам  и . В составе последнего (как Palaeothentes chubutensis) они и рассматривались последующие 80 лет.

В 1993 году американскими палеонтологами Томасом Боуном () и Джоном Флиглом () на основании новых данных вид был выделен в самостоятельный род Carlothentes, который был назван в честь аргентинского палеонтолога, брата Флорентино Амегино —  (1865—1936).

Примечания 

Палеотентовые
†
Млекопитающие олигоцена
Фоссилии, описанные в 1897 году
Ископаемая фауна Южной Америки
Амегино, Карлос